Filler - termo em inglês usado pela comunidade de fãs lusófonos para denominar episódios ou arcos inteiros de uma série de anime inexistentes na série original do mangá do qual a mesma foi adaptada
Filler calcário - a matéria-prima obtida através da moagem fina de calcário
Patrícia Filler Amorim - uma ex-nadadora brasileira e ex-presidente do Clube de Regatas do Flamengo

Desambiguação